De Olympische Spelen van 2008 vonden plaats in de Chinese hoofdstad Peking. Een van de sporten op de spelen was tennis. Het vrouwenenkelspel vond plaats van 10 tot en met 17 augustus 2008.

Omdat het de Olympische Spelen waren, werden de zilveren en gouden medaille uitgereikt in de gouden finale. De bronzen medaille werd uitgereikt na de bronzen finale: een duel tussen de twee verliezende halvefinalistes.

Alle drie medailles gingen naar een Russin.

Eindklassement

Aantal deelnemers naar land

WTA-punten

Afzeggingen 
Op het laatste moment trokken drie speelsters zich terug:
 Lindsay Davenport  werd vervangen door María José Martínez Sánchez 
 Tatiana Golovin  werd vervangen door Maret Ani 
 Ana Ivanović  (nummer 1) werd vervangen door Tzipora Obziler

Toernooischema

Legenda 
 A = Alternatief voor teruggetrokken speelster
 INV = Invitatie olympische tripartitecommissie
 DSQ = Gediskwalificeerd
 R = Gestopt / opgegeven
 W/O = Walk-over

Eindfase

Bronzen finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Uitslagen vrouwenenkelspel

Tennis op de Olympische Zomerspelen 2008